Апотропеическая или апотропическая ( «отводящее порчу») или отгонная магия — магический ритуал, предназначенный для оберегания от зла (порчи, сглаза). Может создаваться с использованием обрядовых церемоний, заклинаний и заговоров (например, постукиванием трижды по дереву), либо просто путём ношения на теле, а также подвешивания внутри жилища оберега (апотропе́й) и талисмана — предмета, приносящего удачу.

Термин используется в этнографии, археологии и искусствоведении.

Основные типы апотропайонов 

 амулеты нательные
 изображения на доспехах, одежде, украшениях
 архитектурные рельефы, статуи, изображения на утвари
 надписи
 в иудаизме апотропические свойства имеют имена ангелов, они часто появляются на амулетах, магических надписях и формулах.
 боди-модификации
 татуировки

Места для защитных знаков 
Как отмечают исследователи, в магическом представлении древних одним из самых уязвимых мест здания является его угол. Поэтому они испытывали необходимость защитить его оберегами: в углы храмов при строительстве закапывались магические предметы. Важное значение имели порог дома, дверной косяк. Углы, места сгиба играли магическую роль и в теле человека. Здесь следует упомянуть колени (так, изображения апотропической головы можно увидеть на элементах доспехов — кнемидах), плечи (например, голова пантеры на доспехах) запястья.

Темы изображений 
 Изображение глаза;
 звериные морды: грифон, пантера (связана с культом Диониса);
 лев — не только морда, но и лапы и хвост. В Древнем Египте он был стражем ворот храма и царского трона (отсюда у них львиные лапы и хвост). Водостоки крыш храмов имели форму льва; они должны были в непогоду оберегать святилище от низвергающейся силы Сета.
 головы мифических чудовищ и богов;
 голова горгоны Медузы (горгонейон), Силена, Диониса;
 египетский Бес;

 горгульи;
 вульвы;
 фаллосы;
 изображения сложенных пальцев (скрещённых пальцев, фиг);
 крест — исследователи используют термин «апотропический» даже для христианского распятия:
«Уже с первых веков крест имел для христиан совершенно особенное значение — он был символом Христовой жертвы, знаком спасения и потому считался сильнейшим апотропическим символом». (С. Н. Гукова. Знаки приснодевства Богоматери).
 знаки: ивовые листья, свастика, солнечный диск или перекрестье (Византия);
 тыквы с вырезанными лицами на Хэллоуин.

Апотропайоны разных народов 

 Горгонейон — античность;
 Мьёльнир — викинги;
 Хамса — евреи и арабы;
 Назар — Турция.

Апотропические действия 

 Троекратное постукивание по дереву;
 сплёвывание за левое плечо;
 скручивание фиги в кармане;
 после рождения ребёнка в огне нагревали железные предметы (щипцы, ножи, ножницы) и обводили ими все углы, потолок и пол комнаты, где должен был находиться малыш, чтобы отогнать злых духов; в люльку, где спит ребёнок (чаще в изголовье), клали металлические предметы: ножи, ножницы, гвозди и т. п. (Кабардино-Балкария)

См. также 
 Охранное имя
 Вотивные предметы
 Апокрифическая молитва

Примечания 

Магия
Обряды и ритуалы
Магическое мышление